

Letteratura 
Fallen – romanzo di Lauren Kate del 2010

Cinema 
Il tocco del male (Fallen) – film del 1998 diretto da Gregory Hoblit
Fallen – film del 2006 diretto da Barbara Albert
Fallen – film del 2016 diretto da Scott Hicks
Fallen – film del 2022 diretto da Nicolò Fumero

Musica 
Fallen – album dei Fields of the Nephilim del 2002
Fallen – album degli Evanescence del 2003
Fallen – album dei For My Pain... del 2003
Fallen – singolo di Sarah McLachlan del 2003, dall'album Afterglow
Fallen – singolo di Mýa del 2003, dall'album Moodring
Fallen – album di Burzum del 2011
Fallen – album dei Sacred Oath del 2013
Fallen – album degli Stryper del 2015 
 Fallen – gruppo musicale norvegese di genere metal

Televisione 
Fallen - Angeli caduti (Fallen) – miniserie televisiva del 2006 diretta da Mikael Salomon
La caduta (Fallen) – episodio della settima stagione di Stargate SG-1

Pagine correlate 
The Fallen